Diese Liste gibt einen Überblick über alle Vereine, die zwischen 1949 und 1989 in der DDR Mannschaftsmeister im Herrentennis geworden sind.

Rekordmeister ist die BSG Motor Mitte Magdeburg, die insgesamt 16 Titel erringen konnte.

Weblinks 
 Übersicht aller Meister auf sport-komplett.de

Einzelnachweise 

!
Liste (Herrentennis)